

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Dominique Laplane, neurologue français ;
 Henri de Laplane, (1806-1873), homme politique et historien français ;
 Jean Grégoire Barthélemy Rouger de Laplane, (1766-1837), militaire français ;

Homonymie de patronyme